El término Gran Maestro puede referirse:

Deportes 
En las artes marciales
a un Gran Maestro, título que describe a alguien con mucha experiencia en alguna disciplina;
En el ajedrez
a un Gran Maestro Internacional, título otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a ajedrecistas que alcanzan determinado nivel de excelencia;

Literatura 
En los cómics
 al Gran Maestro, personaje de Marvel Comics;
En la literatura (ciencia ficción)
 al Premio Gran Maestro Damon Knight Memorial, un premio entregado a escritores de ciencia ficción;